Brudenell ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Brudenell († 2014), britischer Großgrundbesitzer
 James Brudenell, 5. Earl of Cardigan (1715–1811), britischer Adeliger und Politiker
 James Brudenell († 1746), britischer Politiker
 James Brudenell, 7. Earl of Cardigan (1797–1868), ein britischer General
 Robert Brudenell, 6. Earl of Cardigan (1760–1837), britischer Adeliger

Siehe auch:
 Brudenell-Bruce